Xylogone är ett släkte av svampar. Xylogone ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xylogone